Hommel steht für:

 Hommel, Kurzbezeichnung für das Handbuch der gefährlichen Güter
 Hommel (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond

Hommel ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Hommel (1953–2006), Luxemburger Organist
 Conrad Hommel (1883–1971), deutscher Maler

 Ferdinand August Hommel (1697–1765), deutscher Rechtswissenschaftler
 Friedrich Ferdinand Hommel (1929–2011), deutscher Musikwissenschaftler
 Fritz Hommel (1854–1936), deutscher Orientalist
 Germaine Hommel (1893–1982), Schweizer Fluchthelferin und Kinderheimleiterin
 Günter Hommel (1925–2009), deutscher Polizeibeamter und Herausgeber
 Heike Merten-Hommel (* 1961), deutsche Dramaturgin, Theaterwissenschaftlerin und Publizistin
 Helmar Hommel, deutscher Sportwissenschaftler
 Hildebrecht Hommel (1899–1996), deutscher Klassischer Philologe
 Jasmin Hommel (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Johann Andreas Hommel (1677–1751), deutscher Maler
 Johannes Hommel (1518–1562), deutscher Theologe, Mathematiker und Astronom
 Karl Ferdinand Hommel (1722–1781), deutscher Jurist und Strafrechtsreformer
 Klaus-Dieter Hommel (* 1957), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Kurt Hommel (1908–2000), deutscher Theaterwissenschaftler
 Max Hommel (1902–1972), Präsident der Eidgenössischen Bankenkommission
 Michael Hommel (* 1960), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Peter Hommel (1925–2012), deutscher Klassischer Archäologe
 Samuel Loew Hommel (1839–1912), deutscher Religions- und Elementarlehrer jüdischen Glaubens

Siehe auch:
 Homel, Stadt in Weißrussland
 Automobiles Michel Hommell, französischer Automobilhersteller
 Hummel (Begriffsklärung)